Iniziò l'attività di liutaio nel 1921 a Savona, nel 1925 trasferendosi a Torino cominciò a lavorare per la ditta Morutto. Produsse circa trecento violini; utilizzò per la realizzazione dei suoi strumenti modelli personali e a volte si ispirò anche a Oddone, Rocca e altri grandi liutai piemontesi e cremonesi.

Usò prevalentemente vernici molto spesse e morbide a base di olio, principalmente di colore rosso scuro o ambrato, raramente giallo e arancio.

Collegamenti esterni